Brigue ist

Namensbestandteil des bis 1947 italienischen und ab dann im französischen Département Alpes-Maritimes gelegenen La Brigue
der französische Name der Ortschaft Brig, Gemeinde Brig-Glis, Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch:
Brig (Begriffsklärung)
Brieg (Begriffsklärung)